La Paloma steht für:

 La Paloma, Lied
 La Paloma (Durazno), Stadt in Uruguay
 La Paloma (Rocha), Stadt in Uruguay
 La Paloma - Tomkinson, Stadtviertel von Montevideo

Schiffe:
 La Paloma (Schiff, 1984), Fahrgastschiff in Lauenburg (ENI 04305800)
 La Paloma (Schiff, 1992), Fahrgastschiff in Spay am Rhein (ENI 04306930)
 La Paloma (Schiff, 1997), Fahrgastschiff, ehemals in Berlin, jetzt auf der Mosel als River Diva
 La Paloma (Schiff, 2013), Fahrgastschiff in Hamburg

Filme:
 La Paloma – Ein Lied der Kameradschaft, deutscher Spielfilm (1934)
 La Paloma (1959), deutscher Spielfilm 
 La Paloma (1974), Schweizer Spielfilm
 Polizeiruf 110: La Paloma, deutscher Fernsehfilm (2000)
 Ein starkes Team: La Paloma, deutscher Fernsehfilm (2009)

Siehe auch:
 Paloma